Die Spielzeit 1971 war die vorletzte Saison der höchsten Spielklasse im österreichischen Feldhandball.

Modus 
In dieser Saison spielen wieder 8 Mannschaften im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die österreichische Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist österreichischer Meister 1971. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsturnier 
Am 3. und 4. Juli 1971 fand das Aufstiegsturnier für die Staatsliga  1972 statt.

Einzelnachweise 

1971
Handballveranstaltung 1971